

Sigle 
 Tokyo Denkikagaku Kogyo – azienda giapponese produttrice di componenti elettronici e supporti magnetici
 Türk Dil Kurumu – associazione che regolamenta la lingua turca
 Il cavaliere oscuro (The Dark Knight) – film del 2007 diretto da Christopher Nolan

Codici 
 TDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taldyqorǧan (Kazakistan)
 tdk – codice ISO 639-3 della lingua tambas

Altro 
 TDK – crew di writing